Round Rock ist die Bezeichnung mehrerer Städte

in den USA:
 Round Rock (Arizona)
 Round Rock (Texas)